Чемпионат Израиля по футболу 2000/2001 — является 63-м сезоном в высшем дивизионе Израиля по футболу и 2-м сезоном израильской Премьер-лиги.

По сравнению с прошлым годом количество участников чемпионата сократилось с 14 до 12 команд.

Чемпионат стартовал 12 августа 2000 года матчем «Ашдод» — «Хапоэль Тель-Авив» — 0:4, и завершился 21 апреля 2001. Чемпионский титул защищал «Хапоэль Тель-Авив».

Обладателем кубка страны стал Маккаби Хайфа, обыгравший в финале Маккаби Петах-Тиква со счётом 3:0.

Турнирная таблица 

1 С клуба «Бейтар» было снято одно очко.

Бомбардиры

Ссылки 
 Все матчи чемпионата на rsssf.com

Футбол в Европе в 2000 году
Футбол в Европе в 2001 году
2000/2001
Спорт в Израиле в 2000 году
Спорт в Израиле в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001